Чикеритос има више значења:

 Чикеритос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикеритос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикеритос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикеритос (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чикеритос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику